Пло́нский — фамилия. Известные носители:

 Плонский, Александр Филиппович (род. 1926) — русский прозаик и учёный.
 Плонский, Мстислав Николаевич (1895—1969) — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Плонский, Сергей Илларионович (1913—1991) — советский футболист.